Линн Ло́ринг (; ) — американская актриса телевидения, продюсер. Менее известна как киноактриса.

Биография 
Линн Цимринг (настоящее имя актрисы) родилась 14 июля 1944 года в Нью-Йорке. С 1952 года Линн Лоринг (такой актёрский псевдоним ей выбрали продюсеры) начала сниматься для телевидения, с 1961 года, сразу после окончания старшей школы, — в кинофильмах, но на широком экране появилась, в итоге, лишь трижды за всю свою карьеру. В 1975 году Лоринг закончила сниматься, после этого немного работала кино- и телепродюсером (семь фильмов и сериалов с 1979 по 1993 год), а также в 1982—1983 годах была исполнительным директором креативного отдела в трёх телефильмах и двух телесериалах.

В конце 1980-х годов Лоринг некоторое время занимала пост президента , став одной из первых женщин Голливуда на столь высокой должности.

Личная жизнь 
28 мая 1967 года Лоринг вышла замуж за известного актёра . В 1984 году пара развелась, от брака осталось двое детей: сын Кристофер (род. 1969) и дочь Кейси-Ли (род. 1974).

В 1988 году Лоринг вышла замуж за адвоката по имени Майкл Бергман.

Фильмография

Широкий экран 
 1961 — Великолепие в траве / Splendor in the Grass — Кэролин
 1962 — Точка давления / Pressure Point — еврейка
 1969 —  / Doppelgänger — Шэрон Росс

Телевидение 
 1951 —  / The Colgate Comedy Hour — в роли самой себя (в эпизоде № 1.32)
 1951, 1958 —  / Armstrong Circle Theatre — Люси Херманн (в 2 эпизодах)
 1952, 1954 —  / Studio One — разные роли (в 2 эпизодах)
 1952—1956 — В поисках завтрашнего дня / Search for Tomorrow — Пэтти Бэррон (в 37 эпизодах)
 1955 —  / Omnibus — Ева (в выпуске Uncle Tom’s Cabin)
 1960 —  / The Play of the Week — Оливия (в эпизоде Climate of Eden)
 1961 —  / Bus Stop — Анабель Дженкинс (в эпизоде The Runaways)
 1961, 1964 — Защитники / The Defenders — разные роли (в )
 1962 —  / Wagon Train — Кэти Дженнингс (в эпизоде )
 1962 —  / Target: The Corruptors! — Терри Фармер (в эпизоде Fortress of Despair)
 1962 —  / The Many Loves of Dobie Gillis — Эдвина Кегел (в )
 1962—1963 — Честный обмен / Fair Exchange — Пэтти Уокер (в 20 эпизодах)
 1963 — Дымок из ствола / Gunsmoke — Мэйбелл Хэк (в эпизоде )
 1964 —  / The Greatest Show on Earth — Айви Хэтч (в эпизоде You’re All Right, Ivy)
 1964 — Перри Мейсон / Perry Mason — Сьюзан Фостер (в эпизоде The Case of the Paper Bullets)
 1964 —  / Daniel Boone — Текавита МакЛеод (в эпизоде Tekawitha McLeod)
 1964 —  / Mr. Novak — Джун (в эпизоде Born of Kings and Angels)
 1964 — Альфред Хичкок представляет / Alfred Hitchcock Presents — разные роли (в 2 эпизодах)
 1965 — ФБР / The F.B.I. — Барбара Эрскайн (в )
 1965 — Большая долина / The Big Valley — Мэйбелл (в эпизоде Judgement in Heaven)
 1966 —  / Burke’s Law — Энн Роджерс, она же Анна Родригес (в 2 эпизодах)
 1966 —  / The Wild Wild West — Карма Васкес (в эпизоде )
 1966 —  / A Man Called Shenandoah — Джоселин Мур (в эпизоде Run and Hide)
 1966 — Бонанза / Bonanza — Лори Фергюсон (в эпизоде )
 1967 —  / Bob Hope Presents the Chrysler Theatre — Джоанна (в эпизоде Dead Wrong)
 1967 —  / The Invaders — Мадлен Флэгг (в эпизоде Panic)
 1967 —  / The Man from U.N.C.L.E. — разные роли (в )
 1968 —  / My Three Sons — Денайс Робинсон (в эпизоде The Perfect Separation)
 1968, 1970 —  / Lancer — разные роли (в 2 эпизодах)
 1970 —  / The Immortal — Грейс Ли Кэнби (в эпизоде To the Gods Alone)
 1970, 1972 —  / The Mod Squad — разные роли (в 2 эпизодах)
 1971 —  / The Young Lawyers — Бонни Де Пальма (в эпизоде Legal Maneuver)
 1971 —  / Black Noon — Лорна Кейс
 1972 —  / Ghost Story — Джанет (в эпизоде Touch of Madness)
 1973 —  / The Horror at 37,000 Feet — Маня
 1973 —  / Return to Peyton Place — Бетти Андерсон (в эпизоде № 1.374)
 1974 — Женщина-полицейский / Police Woman — Джанет Ричардс (в эпизоде Flowers of Evil)
 1975 —  / The Kansas City Massacre — Вай Морленд

Продюсер 
 1981 —  / The Best Little Girl in the World
 1981 — Сиззл / Sizzle
 1983 — Мистер мама / Mr. Mom
 1983 —  / Making of a Male Model
 1984 —  / Glitter — 
 1993 — Я и ребёнок / Me and the Kid

Исполнительный директор креативного отдела 
 1982 —  / Matt Houston — пилотный эпизод X-22
 1982 —  / Don't Go to Sleep
 1983 — Отель / Hotel — пилотный эпизод Hotel
 1983 —  / Making of a Male Model

Примечания 

Дети-актёры США
Киноактрисы США